Elana – nazwa tkaniny poliestrowej
 Elana – Zakłady Chemiczne ELANA SA w Toruniu
 Toruń Elana – dworzec kolejowy, używany do celów przemysłowych w Toruniu
 TKP Elana Toruń – polski klub piłkarski z siedzibą w Toruniu